Bogense, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Fyn e nell'isola omonima: il comune aveva una popolazione di 6.448 abitanti (2005) e una superficie di 102 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Otterup e Søndersø per dare luogo al neo-costituito comune di Nordfyn compreso nella regione dello Syddanmark.

Bogense, possiede anche un piccolo porto, infatti è situata vicinissima al mare.

Altri progetti

Fionia
Comuni della Danimarca soppressi